Ängessjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ängessjön, Gästrikland, sjö i Hofors kommun,  (8,29 ha)
Ängessjöarna, sjö i Robertsfors kommun, 
Ängessjön (Bygdeå socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun,  (52,3 ha)
Ängessjön (Lövångers socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (78,3 ha)
Ängessjön, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (10,3 ha)

Se även
Ängasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn